Un stoker est un système de combustion permettant un chargement automatique de combustibles solides, utilisé dans les chaudières et fours industriels ainsi que dans les locomotives à vapeur.

 Austin Stoker (1930-2022), acteur américain ;
 Bram Stoker (1847-1912), auteur irlandais, auteur de Dracula ;
 Georgina Stoker (1985-), joueuse de squash anglaise ;
 Graham Stoker, avocat britannique du sport et un dirigeant du sport automobile ;
 Richard Stoker (1938-2021), compositeur britannique.

 Stoker, film américano-britannique de Park Chan-wook sorti en 2013.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais